

Musique 
 Le Chant du désert (The Desert Song), une opérette de 1926 de Sigmund Romberg.
 , chanson de Def Leppard
 , chanson de My Chemical Romance
 Desert Song, chanson de l'album  de Hillsong Live's
 Desert Song, chanson de l'album School Days de Stanley Clarke's

Films 
Les films suivants sont adaptés de l'opérette :
 Le Chant du désert (), film américain de Roy Del Ruth (1929)
 Le Chant du désert (), film musical américain de Robert Florey (1943), inspiré de l'opérette éponyme créée en 1926
 The Desert Song, film américain de H. Bruce Humberstone (1953), remake du précédent

Voir aussi 
Le Chant du désert